Hrvatska:
 Kijevo, naselje i općina u Šibensko-kninskoj županiji, jedan od simbola Domovinskog rata
 M/T Kijevo, trajekt

Bosna i Hercegovina:
 Kijevo (Sanski Most, BiH), naselje u općini Sanskoga Mosta
 Kijevo (Trnovo RS, BiH), naselje u općini Trnovo, Republika Srpska